Саи́т Фаи́к Абасыяны́к (; 18 ноября 1906, Адапазары — 11 мая 1954, Стамбул) — турецкий писатель и педагог.

Биография 
Родился в семье состоятельного торговца. В 1928 году поступил на факультет тюркологии Стамбульского университета, но в 1930 году под влиянием отца отправился изучать экономику в Швейцарию. Бросив обучение, три года жил во Франции, в Гренобле. После возвращения в Турцию преподавал турецкий язык в армянской школе для сирот. Его попытки заниматься бизнесом успеха не имели. С 1934 года посвятил свою жизнь литературе. Первый его сборник рассказов «Самовар» вышел в 1936 году.

Умер от цирроза печени вследствие чрезмерного употребления спиртных напитков.
Похоронен в Стамбуле на кладбище Зинджирликуйу.

Творчество 
Абасыянык сыграл большую роль в становлении современной турецкой прозы, особенно жанра рассказа, дав ему новую жизнь своим резким, но гуманистическим изображением чернорабочих, детей, безработных, бедняков. Писатель выдвинул на первый план сложный внутренний мир «маленького человека», достигнув высокого мастерства в его изображении. Его произведения лиричны и имеют несколько импрессионистскую окраску. Местом их действия являются Стамбул или ближайшие острова. Море всегда было важнейшей темой его творчества.

Романы 
 «Мотор круговорота жизни» (, 1944)
 «Розыски потерянного» (, 1953)

Сборники рассказов 
 «Самовар» (, 1936)
 «Водоём» ( 1939)
 «Лишний человек» (, 1948)
 «Кофейня в квартале» (, 1950)
 «Облако на небе» (, 1951)
 «Компания» (, 1951)
 «У водоёма» (, 1952)
 «Последние птицы» (, 1952)
 «Змея на горе Алемдаг» (, 1954)
 «Не очень сладкий» (, 1954)
 «Мальчик в тоннеле» (, 1955)
 «Из зала суда» (, 1956) — очерки и репортажи, опубликованные в газетах и журналах

Также перу Саит Фаика принадлежит поэтический сборник «Пришло время любви» (, 1953).

Память 
С 1954 в Турции вручается ежегодный литературный приз имени Саит Фаика () за лучший сборник рассказов.

Примечания

Ссылки

Литература 
Бабаев А. А., Очерки современной турецкой литературы, М., 1959

Умершие в Стамбуле
Похороненные на кладбище Зинджирликую
Писатели Турции
Умершие от цирроза печени